Мушкарци појединачно на Отвореном првенству Синсинатија 2020. било је 119 издање тениског турнира за мушкарце у оквиру Мастерса у Синсинатију. Данил Медведев је био бранилац титуле, али је поражен у четвртфиналу од Роберта Баутисте Агута. Новак Ђоковић је освојио титулу по други пут. У финалу је савладао Милоша Раонића са 1:6, 6:3, 6:4. Ђоковић је стигао до 35. мастерса у каријери чиме се у том тренутку изједначио са Рафаелом Надалом. То му је и друга титула на овом турниру, што значи да је дуплирао Златни Мастерс.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2020.